Arcey (Côte-d'Or)
 Arcey (Doubs)
ook:
Arçais,  Deux-Sèvres 
Arçay (Cher)
Arçay (Vienne)